Die Prva Liga FBiH 2001/02 war die insgesamt siebte Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die zweite als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer.

Meister wurde der NK Žepče.

Modus 
Die Saison startete mit 16 Vereinen. Premijer-Absteiger NK Đerzelez Zenica zog noch vor Saisonbeginn zurück und die Liga mit 15 Vereinen durchgeführt. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen in die Premijer Liga 2002/03 auf, während die Teams auf den letzten beiden Plätzen in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 rsssf.com

2001
Fußballsaison 2001/02